Lindsay Davenport och Lisa Raymond var regerande mästare, men valde att inte delta i år.

Victoria Azarenka och Caroline Wozniacki finalbesegrade Juliana Fedak och Michaella Krajicek med 6–1, 7–6(2)

Seedning

 Vania King /  Alla Kudrjavtseva ''(Semifinal)
 Victoria Azarenka /  Caroline Wozniacki (Mästare)

 Marina Erakovic /  Lucie Safarova ''(Första omgången)
 Liga Dekmeijere /  Jekaterina Dzehalevitj ''(Första omgången)

Lottning

Externa länkar
Lottning

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2009